LZ 1, eerste zeppelin van Luftschiffbau Zeppelin
 LZ-1 (Spanje), een weg in Lanzarote
 LZ1, of vaker LZ77 (verwijzend naar het jaar van ontwikkeling), een datacompressie algoritme

Zie ook 
LZ-1